Cantonul Jussey este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Aisey-et-Richecourt || align="right" | 141 || align="right" | 70500 || align="right" | 70009
|-
| Barges || align="right" | 91 || align="right" | 70500 || align="right" | 70049
|-
| La Basse-Vaivre || align="right" | 37 || align="right" | 70210 || align="right" | 70051
|-
| Betaucourt || align="right" | 172 || align="right" | 70500 || align="right" | 70066
|-
| Blondefontaine || align="right" | 252 || align="right" | 70500 || align="right" | 70074
|-
| Bourbévelle || align="right" | 80 || align="right" | 70500 || align="right" | 70086
|-
| Bousseraucourt || align="right" | 59 || align="right" | 70500 || align="right" | 70091
|-
| Cemboing || align="right" | 217 || align="right" | 70500 || align="right" | 70112
|-
| Cendrecourt || align="right" | 233 || align="right" | 70500 || align="right" | 70114
|-
| Corre || align="right" | 614 || align="right" | 70500 || align="right" | 70177
|-
| Demangevelle || align="right" | 356 || align="right" | 70210 || align="right" | 70202
|-
| Jonvelle || align="right" | 171 || align="right" | 70500 || align="right" | 70291
|-
| Jussey || align="right" |  || align="right" | 70500 || align="right" | 70292
|-
| Magny-lès-Jussey || align="right" | 123 || align="right" | 70500 || align="right" | 70320
|-
| Montcourt || align="right" | 75 || align="right" | 70500 || align="right" | 70359
|-
| Ormoy || align="right" | 228 || align="right" | 70500 || align="right" | 70399
|-
| Passavant-la-Rochère || align="right" | 803 || align="right" | 70210 || align="right" | 70404
|-
| Raincourt || align="right" | 139 || align="right" | 70500 || align="right" | 70436
|-
| Ranzevelle || align="right" | 14 || align="right" | 70500 || align="right" | 70437
|-
| Tartécourt || align="right" | 25 || align="right" | 70500 || align="right" | 70496
|-
| Villars-le-Pautel || align="right" | 178 || align="right" | 70500 || align="right" | 70554
|-
| Vougécourt || align="right" | 168 || align="right" | 70500 || align="right" | 70576
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône